2 miejscowości w Polsce:
 Świerszczewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg
 Świerszczewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Zobacz też: Świerszczów, Świerczewo